L'Espace Entreprise est le centre de formation professionnelle à la pratique commerciale (CFPPC) créé en 2011, à Genève en Suisse. Il est relié au Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du canton de Genève (DIP).

Les apprentis à plein temps des quatre écoles de commerce de Genève qui font partie du CFP Commerce y réalisent des stages de pratique professionnelle afin d’obtenir leur certificat fédéral de capacité (CFC). Ce centre est créé à la suite d'une modification de l'ordonnance fédérale de  qui requiert la mise en place de pratique professionnelle au sein des écoles. Cette modification répond à une demande des entreprises d’offrir une formation d'employé de commerce qui soit en adéquation avec l’évolution des besoins du marché.

Histoire 
L'Espace Entreprise, anciennement Espace Entreprise centralisé, est créé en . Tout d’abord situé dans le collège Rousseau, le centre de formation à la pratique commerciale déménage aux Pâquis en . En , elle adopte la pédagogie par projets.

En , l'Espace Entreprise entame une collaboration avec le programme ACCES II (école publique genevoise qui accueille principalement des élèves non-francophones), l'accueil de l'enseignement secondaire II.  En , l'Espace Entreprise commence à accueillir les élèves de la formation obligatoire 18 ans (FO18).

En , l'Espace Entreprise met en place un nouveau stage à l'étranger, MobilitEE. Des places de stages à l'étranger sont proposées aux apprentis afin d'améliorer leur compétences en anglais.

Formations 
Les stagiaires de l'Espace Entreprise viennent des écoles de commerce et de l’ACCESS II. Le Centre de formation accueille également des jeunes en parcours individualisés (FO18). Les apprentis de l'Espace Entreprise sont encadrés par des formateurs issus du monde professionnel.

Les apprentis travaillent sur des projets selon des degrés taxonomiques différents et en fonction de leur parcours et des besoins des clients. Les tâches effectuées sont directement liées au plan d'études cantonal employé de commerce. À la fin de leur stage, les apprentis obtiennent une attestation de stage.

Notes et références

Liens externes 

 .
 .

Université de Genève